Il singolare del Barcelona KIA 2008 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2008.

Meghann Shaughnessy era la detentrice del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Marija Kirilenko ha vinto in finale 6–0, 6–2, contro María José Martínez Sánchez.

Teste di serie

  Shahar Peer (primo turno)
  Marija Kirilenko (campionessa)
  Dominika Cibulková (primo turno, ritiro per dolori addominali)
  Lucie Šafářová (quarti, ritiro per infortunio alla schiena)

 Pauline Parmentier (secondo turno)
 Sara Errani (quarti) 
 Klára Zakopalová (secondo turno) 
 Tathiana Garbin (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Barcelona KIA 2008